Andreas Charles Teilman er navnet på flere personer:

 Andreas Charles Teilman (godsejer) (1723-1790) – godsejer og økonomisk skribent
 Andreas Charles Teilman (ornitolog) (1786-1852) – godsejer og ornitolog